La Digue – isola delle Seychelles
 La Digue – cortometraggio del 1911 diretto da Abel Gance
 La Digue – film per la televisione del 1984 diretto da Jeanne Labrune